Gampeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gampengrejo, ort, Jawa Timur, 
 Desa Gampeng, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar